Покро́вская у́лица — название улиц в населённых пунктах России и других государств.

Россия 
 Покровская улица — улица в Липецке (Ссёлки).
 В Москве:
 2-я Покровская улица в районе Чертаново Южное ЮАО (в бывшем селе Покровском).
 Покровская улица в районе Некрасовка ЮВАО (бывшие Проектируемые проезды № 276 и № 278 на бывших Люберецких полях фильтрации).
 В Нижнем Новгороде:
 Большая Покровская улица.
 Малая Покровская улица.
 Покровская улица — улица в Орле.
 Покровская улица — прежнее (до 1922 года) название улицы Академика Курчатова в Москве.
 Покровская улица — прежнее название Кронверкской улицы (до середины XIX века) и улицы Подковырова (до 1923 года) в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Покровская улица — улица в Киеве.
 Покровская улица — улица в Краматорске.
 Покровская улица — улица в Кропивницком.
 Покровская улица — улица в Мелитополе.
 Покровская улица — улица в Нежине.
 Покровская улица — улица в Полтаве.

Прочее 
 Покровская улица — улица в Алма-Ате.
 Покровская улица — прежнее (до 1936 года) название улицы Менесс в Риге.